Augpunkt steht für:

 einen Planungsparameter beim Entwurf von Straßen, siehe Augpunkt (Straßenentwurf)
 das Zentrum der Strahlen, mit denen man ein Objekt auf eine Bildtafel (Ebene) projiziert, siehe Zentralprojektion